Reitschule steht für: 

 das Handwerk des Reitens (Schulreiterei), siehe Klassische Reitkunst 
 ein Gebäude, in dem das Reiten trainiert wird, siehe Reithalle
 eine Institution, in der das Reiten erlernt wird:
 eine militärische Ausbildungsstätte, siehe Militärreitinstitut
 eine höfische Ausbildungsstätte, siehe Hofreitschule
 allgemein eine Ausbildungsstätte für das Reiten

 in Süddeutschland und der Schweiz ein Synonym für Karussell
 in Bern Kurzbezeichnung für das Kulturzentrum Reitschule

Siehe auch:
 Pferdesportanlage
 Manege